A  Associação Anjos do Céu  é uma agremiação esportiva da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, fundada em 10 de Novembro de 2016.

História 

A associação é um "projeto" que oferece aos jovens da periferia de Fortaleza uma estrutura por meio do esporte. 

Em 2020 o clube viria a  disputar pela primeira vez a Terceira Divisão do Campeonato Cearense, mais comunicou desistência, antes da disputa da competição.

Histórico em competições oficiais

Campeonato Cearense de Futebol Feminino

Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divisão 

Clubes de futebol fundados em 2006
Clubes de futebol do Ceará
Fundações no Ceará em 2016
Esporte de Fortaleza